Донецьке море:

 Донецьке море — штучне водоймище на південному виїзді з міста по автомобільній трасі «Донецьк-Маріуполь» (Ленінський район міста).
 Донецьке море — цвинтар в Куйбишевському районі міста Донецьк. Займає 37 гектар. Було засноване у 1960 році.